est une expression anglophone signifiant « le plan ». Elle peut faire référence à :

Jeu vidéo 
 The Plan, jeu vidéo édité Crave Entertainment sur PlayStation 2 en 2007.

Télévision 
 , téléfilm américain d'Edward James Olmos diffusé en 2009 
 , titre original du Plan,  de la  de .

Cinéma 
 , film sud-coréen de Park Chang-jin sorti en 2014 ;
 , titre anglais de , film indien de Keerthi sorti en 2015.

Groupe de musique 
 , groupe de rock suédois formé en 2001.

Album 
 , album des Osmonds sorti le  ;
 , album de Tubeway Army sorti en .

Voir aussi